Markkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Markkasaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Markkasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar